Mrtovnjak je ime dveh otokov v Jadranu:

 Mrtovnjak (Dugi otok), otoček pri Dugem otoku
 Mrtovnjak (Kurba Vela), otoček pri Kurbi Veli